Circoscrizione Veneto – circoscrizione elettorale del Senato della Repubblica
 Circoscrizione Veneto 1 – circoscrizione elettorale della Camera dei deputati
 Circoscrizione Veneto 2 – circoscrizione elettorale della Camera dei deputati